Ла́рссон () — шведская фамилия-патроним, буквально означающая «сын Ларса».

Фамилия 
 Ларссон, Адам (род. 1992) — шведский хоккеист, защитник.
 Ларссон, Александр (род. 2004) — шведский футболист, нападающий.
 Ларссон, Андерс (1892—1945) — шведский борец вольного стиля.
 Ларссон, Анна (род. 1966) — шведская журналистка и писатель.
 Ларссон, Аннели (род. 1964) — шведская гребчиха.
 Ларссон, Баббен (род. 1956) — шведская актриса и комик.
 Ларссон, Биргитта (род. 1941) — шведская спортсменка (спортивное ориентирование).
 Ларссон, Бу (род. 1944) — шведский футболист.
 Ларссон, Виктор (род. 2000) — шведский футболист.
 Ларссон, Вильгот (1932—2015) — шведский хоккеист.
 Ларссон, Гуннар (род. 1944) — шведский лыжник.
 Ларссон, Густав (род. 1980) — шведский велогонщик.
 Ларссон, Густав (кёрлингист) (1914—1973) — шведский кёрлингист.
 Ларссон, Даниель (род. 1987) — шведский футболист.
 Ларссон, Джейк (род. 1999) — шведский футболист.
 Ларссон, Джордан (род. 1997) — шведский футболист.
 Ларссон, Зеня (1922—2007) — шведская писательница и скульптор.
 Ларссон, Йорген (род. 1972) — норвежский музыкант.
 Ларссон, Карл (художник, 1893) (1893—1967) — шведско-американский художник и скульптор.
 Ларссон, Карл Улоф (1853—1919) — шведский художник.
 Ларссон, Катарина (род. 1947) — шведская актриса.
 
 Ларссон, Лена (1919—2000) — шведский дизайнер интерьеров.
 Ларссон, Леннарт (1930—2021) — шведский лыжник.
 Ларссон, Лиса (род. 1967) — шведская певица.
 Ларссон, Магнус (род. 1970) — шведский теннисист.
 
 Ларссон, Маркус (род. 1979) — шведский горнолыжник.
 Ларссон, Мартин (род. 1979) — шведский лыжник.
 Ларссон, Матс (род. 1980) — шведский лыжник.
 Ларссон, Оса (род. 1966) — шведская писательница.
 Ларссон, Пер-Эрик (1929—2008) — шведский лыжник.
 Ларссон, Петер (род. 1961) — шведский футболист.
 Ларссон, Петер (род. 1978) — шведский лыжник.
 Ларссон, Сара (род. 1997) — шведская певица.
 Ларссон, Себастиан (род. 1985) — шведский футболист.
 Ларссон, София (род. 1988) — шведская легкоатлетка (метание диска).
 
 Ларссон, Стиг (1954—2004) — шведский писатель и журналист.
 Ларссон, Суне (род. 1930) — шведский лыжник.
 Ларссон, Сэм (род. 1993) — шведский футболист.
 Ларссон, Фил (род. 1965) — американский актёр и комик.
 Ларссон, Фредрик (род. 1974) — шведский бас-гитарист.
 Ларссон, Хельге (1916—1971) — бывший шведский спринт-каноист.
 Ларссон, Хенрик (род. 1971) — шведский футболист.
 
 Ларссон, Эрнст (1897—1963) — шведский шахматист.
 
 Ларссон, Юханна (род. 1988) — шведская теннисистка.

Составные фамилии 
 Свенн-Ларссон, Анна (род. 1991) — шведская горнолыжница.
 Уне Ларссон, Якоб (род. 1994) — шведский футболист.
 Экман-Ларссон, Оливер (род. 1991) — шведский хоккеист.

См. также 
 Ларсен
 Ларсон